SNCF Participations (appelée CTT Sceta avant 1999) est la société de portefeuille de la société nationale SNCF qui fédère en 5 grandes branches la presque totalité des 657 filiales et participations de la SNCF. 

Ces sociétés filiales de droit privé et SNCF forment le Groupe SNCF. 

SNCF Développement, filiale de développement économique et de soutien à l'entrepreneuriat, est une des filiales de SNCF Participations. 

En 2007, toutes les filiales et participations concernant le fret et la logistique (sauf Geodis) ont été regroupées dans le holding Fret International, qui alors prend le nom de Transport et Logistique Partenaires (TLP).

Filiales de SNCF Participations

Dans le domaine des transports ferroviaire, de la logistique et des transports urbains
SAEML CFC
Geodis
Transport et Logistique Partenaires
Keolis

Dans le domaine de l'ingénierie
Systra
AREP (Architecture Recherche Engagement Post-carbone)
SNCF Conseil
SNCF International
Lémanis (anciennement Transferis)
RITMx 	(Conseil En Systèmes Et Logiciels Informatiques)

Dans le domaine immobilier
Société Nationale des Espaces Ferroviaires
SCI de l'entrepot Ney
Société Civile Immobiliere Du Cercle
SNC Monceau
SNC Vezelay

Autres domaines
EFFIA
SNCF-C6 (Ouibus)
OUI.sncf
Voyageurs France Europe Partenaires (= SNCF Voyages Developpement, sigle VFE Partenaires)
 GIE Financiere SCETA 
Orfea
Groupe Ermewa
 Kuvera Developpement (Holding de Keolis)
Société Participation Financiere RD (Participation dans VFLI)

Références

 

Groupe SNCF
Holding française